Гленн — комуна в Пікардії, Франція.
 Ґленн (округ, Каліфорнія)

Прізвище 

 Ґлен Альфред Едмундович (1858 — 1927) — віолончеліст.
 П'єр-Вільям Гленн (,  1943) — французький кінооператор та режисер.
 Скотт Гленн (,  1941) — американський актор.